Lervik kan avse:
 Lervik, Mariehamn – en småbåtshamn i Mariehamn, Åland
 Lervik, Båstads kommun – en ort på Bjärehalvön
 Lervik, Østfold – en tätort i Fredrikstads kommun, Norge
 Lervik, Österåkers kommun – en småort utanför Åkersberga i Österåkers kommun
 Lervik, Norrtälje kommun – ett fritidshusområde i Norrtälje kommun
 Lervik, Strömstads kommun – en ort i Bohuslän

Se även
 Lerwick – en centralort i Shetlandsöarna, Skottland